Clodia – forma femminile del nome proprio di persona Clodio
Clodia – matrona romana
Clodia – nave traghetto della Tirrenia di Navigazione
Via Clodia – antica strada romana